Pérama är en ort i Grekland.   Den ligger i prefekturen Nomós Rethýmnis och regionen Kreta, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Aten. Pérama ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pérama är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Stolistra,  meter över havet,  km söder om Pérama. Runt Pérama är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Anógeia,  km sydost om Pérama. I omgivningarna runt Pérama  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter på Kreta